PSSF steht für:
 Kleine Schwestern von der Heiligen Familie in Verona, ein katholischer Frauenorden
 Kleine Schwestern von der Heiligen Familie Sherbrooke, ein katholischer Frauenorden

PSSF